Сборная Нидерландов по футболу () — национальная сборная Нидерландов, представляющая Нидерланды на международных соревнованиях по футболу. С момента первого международного матча сборной Нидерландов в 1905 году, 35 футболистов забили три или более голов за сборную.

Первым игроком, забившим три гола, стал , в товарищеском матче против сборной Бельгии 30 апреля 1905 года. Больше всего хет-триков — по три — сделали , Беб Бакхёйс, Фас Вилкес и Джон Босман. Последний хет-трик на счету Мемфиса Депая в матче против сборной Турции (6:1) в отборочном матче к чемпионату мира 2022.

С 1905 года сборной Нидерландов забивали 27 хет-триков. Первый хет-трик забил игрок сборной Бельгии  29 апреля 1906 года в товарищеском матче. Больше всего хет-триков — по два — сделали англичане Гарольд Стейпли и Вивьен Вудворд. Последний на данный момент хет-трик на счету Клауса Аллофса на чемпионате Европы в июне 1980 года — тогда сборная ФРГ победила Нидерланды со счетом 3:2.

Список хет-триков 

Условные обозначения:

 ОИ — летние Олимпийские игры
 ОЧМ — отборочный турнир к чемпионату мира
 ОЧЕ — отборочный турнир к чемпионату Европы
 СЧЕ — стыковой матч к чемпионату Европы
 ТМ — товарищеский матч
 ЧМ — чемпионат мира
 ЧЕ — чемпионат Европы

Список хет-триков, забитых в ворота сборной Нидерландов

Примечания

Ссылки 
 Список хет-триков сборной на сайте voetbalstats.nl
 Статистика сборной на сайте voetbalstats.nl

Сборная Нидерландов по футболу
Списки хет-триков в футболе